Хои́ (), аль-Хои́ или аль-Хуи́ () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождение из города Хой в современном Иране. В нынешнее время может использоваться в качестве фамилии.
 Абу-ль-Касим аль-Хои (1899—1992) — влиятельный шиитский богослов.
  — сын Абуль-Касима аль-Хои.
  — сын Абуль-Касима аль-Хои.
  — иранский поэт.

См. также 
 Хой